«The Invisible Man» () — песня британской рок-группы Queen, написана барабанщиком Роджером Тейлором. Выпущена на альбоме The Miracle и как самостоятельный сингл. Тейлор утверждает, что желание написать песню появилось после прочтения книги The Miracleing.
В песне слышны имена всех исполнителей.
У песни довольно быстрая и резкая перкуссия.

Видеоклип 
Сюжет видеоклипа, большая часть которого имитирует компьютерную игру: тинэйджер играет против музыкантов (все музыканты — отрицательные персонажи, и изображены в чёрном цвете). Позже «плохие парни» появляются в его комнате и мальчик пытается выстрелить в них из джойстика. В комнате мальчика на стене висит постер, изображающий обложку альбома The Miracle.

Кавер-версии 
 Скэтмен Джон выпустил кавер-версию этой песни для альбома Everybody Jam!.

Примечания

Ссылки 
 

Invisible
Invisible
Песни Великобритании
Песни на английском языке
Invisible
Invisible
Синглы EMI Records
Синглы Elektra Records